Kris Geysen is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken en wordt gespeeld door Wim Danckaert. Het personage is te zien van seizoen 1,2,3 en enkele afleveringen in seizoenen 6 en 8.

Seizoen 1 
Kris Geysen komt voor het eerst in beeld als medewerker van de Dienst Intern Toezicht (D.I.T.), nadat wordt beweerd dat Selattin schuldig is aan de val van een kraker. Britt krijgt een oogje op hem en hij op haar. Tony wil het echter absoluut niet hebben dat Britt aanpapt met iemand van D.I.T., omdat ze bang is dat alles wat ze doet doorgefluisterd wordt aan Kris. Britt doet alsof ze niks voor Kris voelt, maar dit gevoel verdwijnt al snel en ze geeft toe dat ze iets met hem wil. Kris en Britt krijgen een relatie. Deze relatie loopt echter op de klippen, als Britt laat blijken dat ze problemen heeft met zijn baan. Uiteindelijk krijgen de twee toch nog een relatie.

Opvallend: in deze eerste reeks wordt de achternaam van Kris nog als 'Gysen' gespeld.

Seizoen 2 
Na het vertrek van Daniël Deprez en de dood van Ann en Tom wacht het team op een nieuwe commissaris. Hoewel Kris eigenlijk op iets anders had gehoopt, wordt hij door de burgemeester aangesteld als de nieuwe commissaris van het team. Dit alles verbaast Britt zeer, maar zij en Kris spreken af dat ze normaal met elkaar zullen omgaan. Om te laten zien dat Kris niemand voortrekt, geeft hij Tony en Britt dan ook klusjes waar de dames niet zo blij mee zijn.

Het gaat slecht tussen Kris en Brit en de relatie loopt voor de tweede en laatste keer kapot.

Seizoen 3 
In de eerste aflevering van seizoen 3 wil Kris samen met Merel, die net van de politieschool komt, een bende drugsdealers oppakken. Dit loopt echter verschrikkelijk fout: er valt een dode, Merel wordt bedreigd door de dealers. Kris houdt hierbij de rest van het team in het ongewisse en wordt geschorst en uiteindelijk overgeplaatst naar de afdeling materiaalbeheer, waarna het team een nieuwe commissaris krijgt.

Seizoen 6 
Kris is inmiddels het hoofd van de afdeling personeelszaken. Hij wordt bij commissaris John Nauwelaerts gevraagd, om te regelen dat Merel Officier van de Gerechtelijke Politie kan worden. Merel reageert eerst geschokt als ze Kris terugziet, maar verandert als ze hoort dat ze OGP wordt. Kris is blij dat hij na al die jaren toch iets terug heeft kunnen doen.

Seizoen 8 
Als er iemand van de politie een ongeluk heeft veroorzaakt, verdenkt John eerst Bruno. Als hij echter op onderzoek uitgaat, blijkt dat Kris het ongeluk veroorzaakt heeft. Onder druk van John geeft Kris zijn fout toe en wordt door John gedwongen ontslag te nemen.

Later blijkt dat iemand uit het korps de krant voorziet van lasterlijke informatie. Op een geheime ontmoeting tussen deze persoon en een journalist, kan het team deze mannen arresteren. Kris blijkt de geheime tipgever te zijn en wordt gearresteerd. Hij weet wel te vertellen dat hij heeft gehoord dat Bruno, die inmiddels is verdwenen, nog leeft. Vanuit de gevangenis probeert hij uit te vinden waar Bruno is opgesloten. Dit leidt tot een gevecht bij de douches waar Kris bijna het leven laat. Guido Stevens wordt gedood door een medegevangene zonder te vertellen waar Bruno is.

Trivia 
Kris Geysen is ook de naam van een N-VA-politicus, voorzitter van de provincieraad Antwerpen en voormalig CD&V-schepen in de gemeente Brasschaat.

Geysen